Кызылбулак — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кызылбулак — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Кызылбулак — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кызылбулак — село в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кызылбулак — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.

См. также 
 Кызыл-Булак — село в Ноокатском районе Ошской области Киргизии.